Alemagna bezeichnet:

 Giovanni d’Alemagna († 1450), einen deutschen Maler
 Alemagna, Alternativname der Autostrada A27 in Italien
 Alemagna S.p.A., einen italienischen Lebensmittelhersteller

Siehe auch:
 Alemannia